Уингфилд () — английская фамилия. Известные носители::

  — южноафриканский генетик, лауреат премии Общества Гарри Оппенгеймера (2015).
  (1519—1587) — анло-ирландский политический и военный деятель, член Палаты общин Англии от Тонтона (1553).
  (1560—1626) — английский политик, член Палаты общин от Питерборо (1597), Стэмфорда (1621), Грантема (1626).
  (ум. 1596) — английский военный и политический деятель, губернатор Гертрёйденберга (ок. 1587 — 1589), член Палаты общин от Личфилда (1593), брат классициста Энтони Уингфилда.
  (1833—1898) — священник Епископальной церкви США, 1-й епископ диоцеза Северной Каролины (1874—1898).
  (род. 1974) — американский баскетболист, игрок клубов Национальной баскетбольной лиги «Сиэтл Суперсоникс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
  (1842—1891) — ирландский писатель, сын Ричарда Уингфилда, 6-го виконта Пауэрскорта.
  (1912—2002) — британский политик, председатель Либеральной партии (1975—1976).
  — британский гитарист и композитор.
 Уингфилд, Питер (род. 1962) — британский актёр, наиболее известный по роли Митоса в телесериале «Горец».
  (ок. 1469 — 1525) — английский дипломат и политик, лорд-депутат Кале (1513—1519), Канцлер герцогства Ланкастерского (1523—1525).
  (ок. 1550 — 1634) — английский военный деятель, командующий войсками Королевства Ирландия в битве при Килмакренане, остановившей восстание О’Доэрти (1608).
  (1697—1751) — англо-ирландский политик, член Палаты общин от Бойла (1727—1743) и Палаты лордов (с 1743) Парламента Ирландии, отец Эдварда Уингфилда, 2-го виконта, и Ричарда, 3-го виконта.
  (1730—1788) — англо-ирландский политик, член Палаты общин от графства Уиклоу (1761—1764) и Палаты лордов (с 1764) Парламента Ирландии.
  (1790—1823) — англо-ирландский политик, член Палаты лордов Великобритании от ирландского пэрства (с 1821), отец Ричарда Уингфилда, 6-го виконта.
  (1815—1844) — британский политик, член Палаты общин от Бата (1837—1841).
  (ок. 1464 — 1539) — английский дипломат, лорд-депутат Кале (1526—1531), брат дипломата Ричарда Уингфилда.
  (1928—2007) — британский писатель, автор детективных романов об инспекторе Джеке Фросте.
  (Фредерик Дэвис Уингфилд; 1899—1975) — американский бейболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Вашингтон Сенаторз» и «Бостон Ред Сокс».
  (1772—1858) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Бодмина (1806—1807), член Канцлерского суда (с 1824).
 Уингфилд, Уолтер (1833—1912) — британский военнослужащий, известный как изобретатель и популяризатор лаун-тенниса.
  (род. 1977) — южноафриканский крикетчик, финалист Кубка чемпионов 2001 года в составе команды провинции Квазулу-Натал.
  (1642—1717) — англо-ирландский политик, член Палаты общин от графства Уиклоу (1661—1665) и Палаты лордов (с 1665) Парламента Ирландии.
  (1628 — не ранее 1677) — английский юрист и политик, член Конвенционного парламента (1660) от Стэмфорда.
  (не позднее 1481 — 1545) — английский юрист и политик, шериф Норфолка и Суффолка (1520—1521), Спикер Палаты общин (1533—1536), брат дипломатов Ричарда и Роберта Уингфилдов.
  (1877—1960) — британский дипломат, посланник Великобритании в Сиаме (1928—1929), полномочный министр в Норвегии (1929—1934), посланник при Святом Престоле (1934—1936), посол в Португалии (1935—1937).
  (1820—1892) — британский политик, главный комиссар Ауда (1859—1860), член Палаты общин от Грейвзенда (1868—1874).
  (род. 1994) — мальтийская бегунья, участница летних Олимпийских игр 2016.
  (1906—1992) — англо-ирландская поэтесса, супруга Мервина Уингфилда, 9-го виконта Пауэрскорта.
  (1729—1764), — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании от Стокбриджа (1756—1761).
  (1550—1631) — английский политик и колонист, член Палаты общин от Чиппенгема (1593), президент совета Джеймстауна (1607), племянник и воспитанник Джека Уингфилда.
  (ум. 1552) — английский политик, член Палаты общин от Суффолка (1529, 1536, 1539, 1542?, 1547), вице-камергер Двора (1539—1550), лорд-лейтенант Суффолка (1551—1552).
  (ок. 1550 — ок. 1615) — английский классицист и политик, член Палаты общин от Рипона (1593—1597), внук вице-камергера Энтони Уингфилда.

  (1802—1880) — британский политик, член Палаты общин от Южного Эссекса (1857—1859, 1868—1874)
  (1853—1939) — британский футболист и военный деятель, обладатель Кубка Англии по футболу 1875 года в составе сборной Корпуса королевских инженеров
  (1882—1971) — британский историк.